Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1931 года проводился с 13 по 15 февраля в Оберхофе (Германское государство).

Лыжные гонки, мужчины

18 км 
13 февраля 1931 года

50 км 
15 февраля 1931 года

Лыжное двоеборье, мужчины 
13 февраля 1931 года

Прыжки с трамплина, мужчины 
13 февраля 1931 года

Медальный зачёт

Ссылки 
 FIS 1931 Cross country results
 FIS 1931 Nordic combined results
 FIS 1931 Ski jumping results
 Results from German Wikipedia
 Hansen, Hermann & Sveen, Knut. (1996) VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925—1997 Trondheim: Adresseavisens Forlag. p. 44. ISBN 82-7164-044-5. 

Февраль 1931 года
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Оберхофе
Международные соревнования по лыжному спорту в Германии